Мишковка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мишковка — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Мишковка — село в Стародубском районе Брянской области.